Ґаспе́ () - географічна назва, що походить з мови індіанців мікмак: слово "геспег" (gespeg) означає « кінець землі ».

Гаспе - назва кількох географічних об'єктів на сході провінції Квебек (Канада) :

Гаспезійський півострів або ж Ґаспезі́ 

Місто Ґаспе

Мис Ґаспе